Максим Степанович Бугайчук (1924 — 2006) — советский старшина, командир миномётного расчёта 1343-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии 48-й армии 2-го Белорусского фронта. Полный кавалер Ордена Славы.

Биография 
Родился 9 апреля 1924 года в селе, Червона Гребля Чечельницкого района Винницкой области в крестьянской семье.

Окончил семь классов и курсы машинистов, работал помощником машиниста паровоза в депо железнодорожной станции Котовск Одесской области. С 1941 года после начала войны был помощником машиниста бронепоезда, который делал налёты на врага вблизи села Красная Дамба Винницкой области<ref
name="Краевед: история Одесского края: Бугайчук Максим Степанович"></ref>.

С 1942 года призван в ряды РККА, воевал на Сталинградском, Калининском, Центральном и Белорусском фронтах — был командиром пулемётного расчёта 1343-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии 48-й армии<ref
name="Бугайчук Максим Степанович"></ref>.

С 14 по 15 декабря 1943 года рядовой М. С. Бугайчук и его подчинённые находясь в боевом охранении у деревни Липово, предотвратили попытку противника провести разведку боем, при этом истребили до взвода гитлеровских солдат, за это 8 июня 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР М. С. Бугайчук был награждён Орденом Славы 3-й степени<ref
name="Бугайчук Максим Степанович"/>.

25 июня 1944 года старший сержант М. С. Бугайчук при прорыве сильно укреплённой обороны противника северо-западней города Рогачёв, заменив выбывшего из строя командира взвода, руководил отражением контратаки, в ходе которой было уничтожено три вражеских снайпера, пятнадцать автоматчиков и семь солдат взято в плен. В бою старший сержант М. С. Бугайчук был контужен, но остался в строю. Во главе отделения под покровом ночи переправился через реку Березина в районе города Бобруйск и выйдя в тыл противника, бойцы под руководством старшего сержанта М. С. Бугайчука внезапным ударом вынудили врага к отступлению. 18 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР М. С. Бугайчук был награждён Орденом Славы 2-й степени<ref
name="Бугайчук Максим Степанович"/>.

10 октября 1944 года командир миномётного расчёта старшина М. С. Бугайчук при прорыве вражеской обороны на правом берегу реки Нарев близ населённого пункта Биндужка в Польше корректировал миномётный огонь. По его целеуказаниям были подавлены два орудия, три миномёта и две пулемётные точки противника. Западнее населённого пункта Магнушев-Малы в Польше, одним из первых со своим расчётом старшина М. С. Бугайчук, преодолев реку Ожыц, прикрывал огнём переправлявшиеся подразделения 1343-го стрелкового полка. 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР М. С. Бугайчук был награждён Орденом Славы 1-й степени<ref
name="Бугайчук Максим Степанович"/>.

В 1946 году старшина М. С. Бугайчук был демобилизован из рядов Советской армии и работал на железной дороге. В 1961 году с отличием окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1961 года работал начальником железнодорожных станций Кодыма и Усатово в Одесской области. До пенсии трудился заместителем начальника Вычислительного центра Одесской железной дороги<ref
name=""/>.

Умер 24 января 2006 года в Одессе.

Награды

 Орден Славы I степени (1945)
 Орден Славы II степени (1944)
 Орден Славы III степени (1944)
Орден Октябрьской Революции (1971)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)

Память 

 Имя М. С. Бугайчука увековечено на Доске Героев на Театральной площади города Одессы.

Примечания

Литература 
 
 
 Белан П.С, Потапов А. В., Честнов С. И. Доблесть солдатская. — Алма-Ата, 1974. — С. 62—64.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Днепровского университета железнодорожного транспорта